POSL es una sigla que puede referirse a:

 Partido Obrero Socialdemócrata Letón
 Partido Obrero Socialista Luxemburgués

Siglas políticas